Anders Nyström (né en 1975), musicien suédois ;
 Ann-Christine Nyström (1944-2022), chanteuse finlandaise ;
 Bertil Nyström (né en 1935), lutteur suédois ;
 Emilia Nyström (née en 1983), joueuse de beach-volley finlandaise ;
 Erika Nyström (née en 1983), joueuse de beach-volley finlandaise ;
 Eva Nyström (née en 1977), triathlète suédoise ;
 Hjalmar Nyström (1904-1960), lutteur suédois ;
 Jenny Nyström (1854-1946), peintre et illustratrice suédoise ;
 Gustaf Nyström (1856-1917), architecte finlandais ;
 Joakim Nyström (né en 1963), joueur de tennis suédois ;
 Karen Nystrom (née en 1969), joueuse de hockey sur glace canadienne ;
 Kauko Nyström (1933-2009), athlète finlandais ;
 Lars-Fredrik Nyström (né en 1949), joueur de hockey sur glace suédois ;
 Stig Nyström (1919-1983), footballeur suédois.